Ponticello ima više značenja:
 Ponticello, Cosenza
 Ponticello, Latina
 Ponticello, Ravenna